Albéniz, un village ou commune faisant partie de la municipalité d'Asparrena dans la province d'Alava.

 Isaac Albéniz (1860-1909), un pianiste et compositeur espagnol ;
 Mateo Albéniz (1755-1831), un compositeur et un prêtre espagnol ;
 Pedro Albéniz (1795-1855), un compositeur espagnol.